Die Liste der Episoden von Lafer! Lichter! Lecker! bietet einen Überblick über die Episoden der Talk- und Kochsendung Lafer! Lichter! Lecker!, die zum ersten Mal am 9. Dezember 2006 im ZDF gesendet wurde.

Die beiden Köche Horst Lichter und Johann Lafer kochten zusammen mit zwei prominenten Gästen. Die einzelnen Episoden haben eine durchschnittliche Länge von 45 Minuten. Zu speziellen Anlässen wie Weihnachten oder Silvester gab es auch Folgen mit einer Länge von 60 Minuten. Am 30. Juni 2012 gab es eine XXL-Ausgabe der Sendung mit vier Gästen in 75 Minuten. Ende 2015 wurde bekannt, dass die Sendung mit der zehnten Staffel eingestellt wird. Nach mehr als zehn Jahren wurde die letzte der 374 Episoden am 25. März 2017 ausgestrahlt.

Staffel 1 (2006/2007)

Staffel 2 (2008)

Staffel 3 (2009)

Staffel 4 (2010)

Staffel 5 (2011)

Staffel 6 (2012)

Staffel 7 (2013)

Staffel 8 (2014)

Staffel 9 (2015)

Staffel 10 (2016/2017)

Weblinks 
 
 laferlichterlecker.zdf.de: Internetseite der Sendung
 fernsehserien.de: Episodenführer

Einzelnachweise 

Laferlichterleckerepisoden